King of the Ring 1993 was een pay-per-viewevenement in het professioneel worstelen geproduceerd door World Wrestling Federation (WWF). Dit was de eerste keer dat King of the Ring als pay-per-viewevenement werd uitgezonden, maar het was al de zevende editie en vond plaats op 13 juni 1993 in het Nutter Center in Dayton (Ohio).

De hoofdwedstrijd was de eindmatch tussen Bret Hart en Bam Bam Bigelow. Bret Hart won de finale.

Wedstrijden

Tabel King of the Ring toernooi

Externe link 
  King of the Ring 1993 op Online World of Wrestling

King of the Ring
Professioneel worstelen in 1993